« Saint Abraham » désignent plusieurs saints, nommés comme le patriarche biblique Abraham, lui-même célébré comme saint par les chrétiens :

Patronymie

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
 Abraham de Lapsaque († 366), ou Abramios, ascète près de Lampsaque dans l'Hellespont
 Abraham d'Édesse († 370), prêtre et ermite dans la région d'Édesse
 Abraham le Perse (), évêque d'Arbel en Mésopotamie
 Abraham de Carrhé ou de Cyrrhus (° vers 350 - † 422) moine, ascète et évêque de Carrhes, a donné son nom au fleuve et à la localité libanaise de Nahr Ibrahim
 Abraham d'Auvergne († vers 472 ou 477), moine à Clermont
 Abraham de Cratea ou Abraamios (), évêque de Cratea en Bithynie

Saints et bienheureux des Églises catholiques 
 Abraham Koorilose Bava, métropolite de l'Église syrienne malankare, fondateur de l'Église syrienne indépendante du Malabar (Kérala)

Saints des Églises orthodoxes 
 Abraham de Rostov († entre 1073 et 1077), ou Abramios, archimandrite de Rostov
 Abraham des Grottes de Kiev (), moine
 Abraham de Smolensk  († 1222), moine à Smolensk
 Abraham de Vladimir († 1229), thaumaturge bulgare
 Abraham de Galitch († 1375), higoumène russe
 Abraham de Vologda (), moine

Toponymie
 Saint-Abraham, commune française
 Église Saint-Abraham de Téhéran